Дрин — самая большая река в Албании. Может также означать:
 Белый Дрин — река в Македонии и Албании.
 Чёрный Дрин —  река в Сербии и Албании.
 «Дрин» (Drean) — марка стиральных машин, производимых компанией «Аладио» (José M. Alladio e Hijos S.A.), крупнейшим производителем стиральных машин в Аргентине. Завод находится в городе  в провинции Кордова. В 2022 году мексиканская компания  купила компанию «Аладио». После слияния с Kronen International S.A. (владельцем бренда бытовой техники Patrick) компания «Аладио» будет переименована в Mabe Argentina.

См. также 
 Дринский залив — залив Адриатического моря, Албания.